Stolpe ist der Name folgender Orte:
 Stolpe an der Peene, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Stolpe auf Usedom, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Stolpe (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Stolpe (Holstein), Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Stolpe (Wannsee), Ortslage von Berlin-Wannsee
 Stolpe (Angermünde), Ortsteil der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Stolpe-Süd, Ortsteil der Stadt Hennigsdorf im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Stolpe (Hohen Neuendorf), Ortsteil der Stadt Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Stolpe (Kyritz), Wohnplatz der Stadt Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Stolpe (Marienfließ), Wohnplatz der Gemeinde Marienfließ im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Stolpe (Möllenbeck), Ortsteil der Gemeinde Möllenbeck im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Stolpe (Altenkrempe), Dorf in der Gemeinde Altenkrempe, Schleswig-Holstein

Stolpe ist der Name folgender Gewässer:
 Stolpe (Fluss), Fluss in Pommern

Stolpe ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Stolpe (* 1945), deutscher Unfallchirurg
 Harro Stolpe (* 1945), deutscher Geologe
 Jan Stolpe (* 1940), Übersetzer, Literaturkritiker
 Manfred Stolpe (1936–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Sven Stolpe (1905–1996), schwedischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Stolp
 Stolper
 Stolpen